Radio Monte Carlo è il nome generico di diverse emittenti riferibili al principato di Monaco:

 RMC, già Radio Monte-Carlo, emittente radiofonica francese che trasmette da Parigi
 Radio Monte Carlo, emittente radiofonica italo-monegasca in lingua italiana che trasmette da Milano
 Radio Monte Carlo 2, secondo canale della citata radio